Diese Liste enthält alle Piratenparteien. Ein Großteil der Piratenparteien hat sich international zum Verband Pirate Parties International (PPI) zusammengeschlossen. Daneben besteht mit den Piraten ohne Grenzen eine weltweite Organisation von Piraten, die beobachtendes Mitglied der PPI ist. Ein Teil der europäischen Piratenparteien arbeitet in der Europapartei European Pirate Party (PPEU) zusammen.

 – Aufgelöste Parteien

Jugendorganisationen

Einzelnachweise 

!Liste
!Piratenparteien